Pierrefitte (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Pierrefitte (Creuse) – francuska gmina w regionie Limousin
 Pierrefitte (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Pierrefitte (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes